Walsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Walsmann (1877–1939), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Marion Walsmann (* 1963), deutsche Politikerin (CDU-Ost, CDU)